Triforce steht für:

 ein Objekt bestehend aus drei Dreiecken, welches in der Videospielreihe The Legend of Zelda vorkommt
 Triforce (Arcade), eine gemeinsame von Nintendo, Sega und Namco entwickelte Spielkonsole